Зв'язок може означати:
 Зв'язок (комунікація) — процес передачі інформації від одного джерела до іншого.
 Зв'язок (техніка) — передача сигналів на відстань за допомогою засобів зв'язку, технічних, комунікаційних систем.
 Зв'язок (механіка) — обмеження руху тіла.
 Хімічний зв'язок — взаємодія між атомами, яка утримує їх у молекулі чи твердому тілі.

 Зв'язок (системний аналіз)- це співвідношення між різними компонентами системи, факторами, явищами, подіями, засновані на взаємозалежності і взаємообумовленості.
 Послідовність, логічність (у мовленні, викладі думок).
 Ділові, офіційні відносини, стосунки між ким-, чим-небудь.
 Зв'язки з громадськістю
 Зв'язок (фільм) — американський фільм-трилер, оригінальна назва

Джерела

Література
 М. Булатов. Зв'язок //